Zwakke kernkracht
 Sterke kernkracht